Нижче наведено список 76 муніципалітетів провінції Вербано-Кузіо-Оссола. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Вербано-Кузіо-Оссола